Абдалов — русская и узбекская фамилия. Известные носители:
 Абдалов, Алексей Андреевич (1920—1983) — участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы.
 Абдалов, Атаджан (1856—1927) — первый узбекский книгопечатник, основатель книгопечатания на территории Хорезма.
 Абдалов, Павел Арсенович (род. 1964) — российский актёр, каскадёр, продюсер.

Абдалова 
 Абдалова, Алла Александровна (род. 1941) — советская певица и актриса театра.